Чусовской — фамилия и название населённых пунктов в России.

Населённые пункты 
 Чусовской — посёлок в Чердынском районе Пермского края.
 Чусовской — посёлок в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области.

Фамилия 
 Чусовской, Николай Николаевич — Герой Советского Союза, командир батальона, гвардии капитан

Другое 
 Чусовской — сорт хлеба, распространённый на Урале.

См. также 

 Чусовской мост
 Чусовской район